Бланковая карта — многозначный термин, может подразумевать:
 Бланковая карта в картографии — специальная карта, которая служит основой для составления картосхем прикладного назначения и сборных листов. В военной топографии печатается красками ослабленных тонов и предназначается для нанесения на неё дополнительной графической нагрузки, описывающей оперативную обстановку, тактические ситуации и т. п. 
 Бланковая карта в преферансе — единственная карта в масти.

Примечания